Градът може да се отнася за:

 „Градът“, филм от 2010 година;
 „Градът“, роман на Клифърд Саймък от 1952 година;
 Градът, село в България;
 град.